Спрэг () — английская фамилия. Известные носители:
 Спрэг, Оливер Митчелл Вентворт (1873—1948) — американский экономист.
 Спрэг, Томас Арчибальд (1877—1958) — британский ботаник.
 Спрэг Кулидж, Элизабет (1864—1953) — американская меценатка, покровительница камерной музыки.